Samut Prakan (provincie), een provincie in het midden van Thailand.
Amphoe Mueang Samut Prakan, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het midden van Thailand.
Samut Prakan (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand